Михаи́л Ю́рьевич Попо́в (25 сентября 1985, Москва, СССР) — российский футболист, защитник.

Биография 
Воспитанник московской «ДЮСШ Спартак-2». Играл за клубы «Пресня» и латвийский «Динабург», в составе которого в 2006 году провёл 4 матча в Кубке Интертото. С 2008 года выступал за «Балтику». Летом 2012 года перешёл в «Уфу». С 3 июля 2013 года выступал за клуб «СКА-Энергия». В 2016 году пополнил ряды «Соляриса». В сезоне 2016/17 выступал за «Луч-Энергию».

Достижения 
 Победитель зоны «Центр» Второго дивизиона: 2017/18
 Бронзовый призёр зоны «Запад» Второго дивизиона: 2015/16

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФНЛ 
 Профиль игрока на неофициальном сайте ФК «Балтика» 

Футболисты России
Игроки ФК «Пресня»
Игроки ФК «Динабург»
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Уфа»
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Солярис»
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Арарат» Москва
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Балашиха»